Pâncești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Pâncești (Bacău)
 Pâncești (Neamț)